AVR – rodzina mikrokontrolerów firmy Atmel
 AVR – eksperymentalny niemiecki reaktor jądrowy